Rumilly puede referirse a:

 Rumilly, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Rumilly, comuna francesa situada en Alta Saboya.